Caspari ist ein alter deutscher Familienname, ein so genanntes Patronym, der sich seit der Reformationszeit in lateinischer Genitiv-Form vom Vornamen Caspar ableitet.

Namensträger 
 Adolph Gustav Caspari (1805–1874), deutscher Lehrer und Autor
 Anna Caspari (1900–1941), deutsche Kunsthändlerin und Opfer des Holocaust
 Carlheinz Caspari (1921–2009), deutscher Regisseur
 Carl Paul Caspari (1814–1892), deutscher protestantischer Theologe
 Édouard Caspari (1840–1918), französischer Marineingenieur und Astronom
 Ernst Wolfgang Caspari (1909–1988), deutsch-US-amerikanischer Zoologe und Genetiker

 Gertrud Caspari (1873–1948), deutsche Kinderbuch-Illustratorin
 Gottlob Wilhelm Caspari (1776–1850), deutscher evangelischer Theologe
 Hedwig Caspari (1882–1922), deutsche Dichterin
 Heinrich Caspari (1805–1880), Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig
 Hubert Caspari (1926–2004), deutscher Architekt
 Johann Caspari (1888–1984), deutscher Politiker (SPD), Landeshauptmann der Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen (1922–1933)
 Johann Michael Caspari (1674–1713), deutscher Orgelbauer, Sohn von George Adam Caspari dem Älteren
 Judith Caspari (* 1994), deutsche Musicaldarstellerin
 Karl Heinrich Caspari (1815–1861), deutscher Geistlicher, Theologe und Schriftsteller
 Manfred Caspari (1925–2010), deutscher Volkswirtschaftler
 Tina Caspari (* 1939), deutsche Jugendbuchautorin, siehe Rosemarie Eitzert
 Otto Caspari (1841–1917), deutscher Philosoph
 Rachel Caspari (* 1957), Anthropologin
 Volker Caspari (* 1953), deutscher Volkswirtschaftler

 Walther Caspari (1869–1913), deutscher Maler, Grafiker, Illustrator und Karikaturist

Siehe auch 
 Caspary
 Casparini

Literatur

Weblinks 
 Jürgen Caspari: Woher der Name Caspari kommt.

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym